RKT steht als Abkürzung für:

 Reichskraftwagentarif
 Flughafen Ra’s al-Chaima, nach dem IATA-Flughafencode
 Ringkerntransformator

Abkürzung